Dans un contexte artistique ou autre, une nomination est une sélection, avec quelques autres personnes, comme candidat à un prix, à une récompense ou à un autre honneur.

Dans un contexte administratif, une nomination est l'action de nommer quelqu'un à une fonction, sans qu'il y ait nécessairement référence à un concours.

En français, le mot nomination est un emprunt lexical à l'anglais au verbe , dont l'emploi est admis dans l'usage. Même s'ils sont présents depuis 1978 au Petit Robert, les mots dérivés « nominé » ou « nominée » sont des barbarismes à déconseiller.

Notes et références 

Emprunt lexical